Radelstetten ist der Name folgender Ortsteile:

 Radelstetten (Lonsee) in der Gemeinde Lonsee
 Radelstetten (Schwäbisch Gmünd) im Stadtteil Großdeinbach der Stadt Schwäbisch Gmünd